Cuminum odorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Cuminum odorum ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
odorum